Игры в Группе C на чемпионате мира 1990 года проходили с 10 по 20 июня 1990 года. Группа состояла из сборных Бразилии, Швеции, Шотландии и Коста-Рики.

В плей-офф команда, занявшая 1-е место, сыграла с командой, занявшей 3-е место в Группе B. Команда, занявшая 2-е место, сыграла со второй командой Группы A.

Таблица

Матчи

Бразилия — Швеция

Коста-Рика — Шотландия

Бразилия — Коста-Рика

Швеция — Шотландия

Бразилия — Шотландия

Швеция — Коста-Рика  

Г